Götzer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Götzer (20. Jahrhundert), österreichischer Glasmaler
 Wolfgang Götzer (* 1955), deutscher Politiker